Efrem bezeichnet:
 einen männlichen Vornamen, siehe Ephraim
 ein Dorf in Bulgarien, siehe Efrem (Dorf)

Efrem ist der Familienname von
 George Efrem (* 1989), zyprischer Fußballspieler